Tianxing bezeichnet:

 Tianxing (Daguan) (天星镇), Großgemeinde im Kreis Daguan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tianxing (Lu) (天兴镇), Großgemeinde im Kreis Lu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tianxing (Qu) (天星镇), Großgemeinde im Kreis Qu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tianxing (Cengong) (天星乡), Gemeinde im Kreis Cengong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Tianxing (Hongshan) (天兴乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hongshan in der chinesischen Provinz Hubei
 Tianxing (Jialing) (天星乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jialing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tianxing (Qiubei) (天星乡), Gemeinde im Kreis Qiubei in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tianxing (Wangcang) (天星乡), Gemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tianxing (Wuxi) (天星乡), Gemeinde im Kreis Wuxi in der chinesischen Stadt Chongqing
 Tianxing (Xiexing) (天星村), Dorf in der Großgemeinde Xiexing in der chinesischen Provinz Sichuan